Ahmed Rami: poeta, paroliere e traduttore egiziano (Il Cairo 1892-1981), che scrisse molte canzoni per la famosa cantante egiziana Umm Kulthum.
Ahmed Rami: militare e politico marocchino (Tafraout, 1946), dissidente, vive in Svezia.